Deetz – frazione della città tedesca di Zerbst/Anhalt
 Deetz – frazione del comune tedesco di Groß Kreutz (Havel)